L'australiana Ashleigh Barty no va poder defensar el títol en retirar-se el març de l'any passat.

La polonesa Iga Świątek tenia garantit mantenir el número 1 del rànquing individual independentment del resultat.

La bielorussa Arina Sabalenka va guanyar el primer títol de Grand Slam individual del seu palmarès, tot i que ja n'havia aconseguit dos en categoria de dobles femenins, de fet, compta les finals de Grand Slam per victòries. En la final va derrotar la kazakh Elena Rybakina, que ja era guanyadora d'un títol de Grand Slam.

Caps de sèrie 

  Iga Świątek (4a ronda)
  Ons Jabeur (2a ronda)
  Jessica Pegula (quarts de final)
  Caroline Garcia (4a ronda)
  Arina Sabalenka (campiona)
  Maria Sakkari (3a ronda)
  Coco Gauff (4a ronda)
  Daria Kasatkina (1a ronda)
  Veronika Kudermetova (2a ronda)
  Madison Keys (3a ronda)
  Paula Badosa (renúncia)
  Belinda Bencic (4a ronda)
  Danielle Collins (3a ronda)
  Beatriz Haddad Maia (1a ronda)
  Petra Kvitová (2a ronda)
  Anett Kontaveit (2a ronda)

  Jeļena Ostapenko (quarts de final)
  Liudmila Samsonova (2a ronda)
  Ekaterina Alexandrova (3a ronda)
  Barbora Krejčíková (4a ronda)
  Martina Trevisan (1a ronda)
  Elena Rybakina (final)
  Zhang Shuai (4a ronda)
  Viktória Azàrenka (semifinals)
  Marie Bouzková (1a ronda)
  Elise Mertens (3a ronda)
  Irina-Camelia Begu (2a ronda)
  Amanda Anisimova (1a ronda)
  Zheng Qinwen (2a ronda)
  Karolína Plísková (quarts de final)
  Kaia Kanepi (1a ronda)
  Jil Teichmann (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Part baixa

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Referències

Enllaços externs 
 Quadre 

2023
Competicions tennístiques del 2023